Riksdagsbiblioteket kan syfta på:

Riksdagsbiblioteket (Helsingfors)
Riksdagsbiblioteket (Stockholm)

Se även
Lag om riksdagsbiblioteket, finsk lag från år 2000